Президентът на Република Армения () е държавният глава на Армения. Съгласно конституцията на Армения, мандатът на длъжността е седем години.

От 2022 година длъжността се заема се заема от Вахагън Хачатурян

Източници 

 
Списъци на заемали длъжности